Metusael é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como filho de Meujael e neto de Irade, da descendência perversa de Caim.

Etimologia 
A primeira parte do nome, מת (mat), significa um homem pronto para o combate. Também há uma ligação com a palavra מות (mut), cadáver. A letra ש (shin) viria da partícula interrogativa שׁ. Já o Dicionário de Nomes Próprios do Velho Testamento de Jones pressupõe que a partícula viria da palavra אשר ('asher), que significa ir em frente, mas ela não é incorporada na tradução final do nome.  A palavra אל (El) significa Deus. 

Portanto, o nome pode significar homem de Deus, eu sou mortal, onde está Deus? homem da inquisição, o homem requerido e quando requerido.

Na Bíblia 
A Bíblia nada diz a respeito da vida desse homem, mas informa que ele seria pai de Lameque, o qual teria excedido em maldade o seu ancestral Caim.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis